The Farm peut faire référence à :

Des lieux
 The Farm, le nom de la résidence officielle du Président de la Chambre des communes du Canada
 The Farm, un centre social en Californie, aux États-Unis.
 The Farm, une communauté hippie dans le Tennessee, aux États-Unis.
 L'autre nom du centre pénitentiaire Louisiana State Penitentiary, en Louisiane, aux États-Unis.
 L'autre nom de Camp Peary, un camp d'entraînement de la CIA, proche de Williamsburg, en Virginie, aux États-Unis.

En musique
 The Farm, groupe de musique britannique
 The Farm, ou ferme de Fisher Lane, studio d'enregistrement du groupe de musique Genesis.
 The Farm, chanson du groupe Aerosmith sur l'album Nine Lives